Pakoe Alam V was vanaf 1878 de zelfregerende vorst van Pakualaman, een vorstendom op centraal Java in Indonesië. Hij volgde zijn vader Pakoe Alam IV op als de pakualaman. De vorst was vazal van Jogjakarta en indirect van Nederland. De heersers van de zelfregerende vorstendommen Soerakarta, Jogjakarta, Mangkoenegaran en Pakoealaman hadden een hoge status. . De volledige titel van de vorst was Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Pakoe Alam V.

Pakoe Alam V was de laatste van de vorsten van de Pakoealaman die nog een eigen leger met een cavalerie-eenheid bezat. In 1892 werd het leger ontbonden. Er bleef alleen een paleiswacht voor de kraton over.

Zie ook
 Lijst van Midden- en Oost-Javaanse heersers

Vorst van Pakoealaman
Persoon in de 19e eeuw